Lamaholot (lud)
 język lamaholot